Зна́ки преиму́щественного пра́ва прое́зда (также — зна́ки приорите́та) — дорожные знаки согласно разделу «B» Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Регулируют порядок проезда перекрёстков и узких мест на дорогах. Бывают разной формы, однако знаки 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 не имеют аналогов, что значительно облегчает распознавание этих знаков с любой точки на дороге и определение преимущества того или иного направления движения. Знаки «уступите дорогу» и «движение без остановки запрещено» одинаковы как в стандартах, соответствующих Венской конвенции, так и в американском стандарте.
Работающие светофоры и регулировщики отменяют действие знаков приоритета.

Галерея 
Знаки приоритета в России:

Знаки приоритета в Швеции (знаки примыкания второстепенных дорог здесь относят к предупреждающим)

В США отсутствует группа знаков приоритета: из всех знаков остались лишь знаки «уступите дорогу» и «движение без остановки запрещено», однако они могут комбинироваться с другими знаками.

Ссылки 
 Текст Конвенции о Дорожных Знаках и Сигналах
 Знаки приоритета. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020)
 Знаки приоритета в Украине

Дорожные знаки